Шеню́тт-Трев-Кюно́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 36 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Шенютт-Трев-Кюно, Женн, Грезіє, Сен-Жорж-де-Сет-Вуа i Ле-Турей було об'єднано в новий муніципалітет Женн-Валь-де-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 459 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1042,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Шенютт-Трев-Кюно на сайті французького Національного інституту географії
 Шенютт-Трев-Кюно на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шенютт-Трев-Кюно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара